Житин  — топоним.

Белоруссия 
 Житин — деревня в Жабинковском районе Брестской области.
 Житин — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

См. также 
 Великий Житин — село Ровненского района Ровненской области Украины
 Малый Житин — село, Великожитинский сельский совет Ровненского района Ровненской области Украины
 Житино — деревня